Der Fiat Croma ist ein von 2005 bis 2010 gefertigter Mittelklassenkombi des Automobilherstellers Fiat. Er wurde im Rahmen der damaligen Kooperation von Fiat und General Motors (GM) auf Basis des Opel Vectra entwickelt.

Geschichte 
Der Wagen sollte ursprünglich als Lancia auf den Markt kommen und entstand in Kooperation mit den GM-Töchtern Opel und Saab. Mit letzterer hatte man bereits beim Fiat Croma (Typ 154) bzw. Saab 9000 zusammengearbeitet. Sichtbares Zeichen dafür ist das Zündschloss, das sich nach Tradition von Saab in der Mittelkonsole befindet, da es aus technischen Gründen nicht anderweitig angeordnet werden konnte. Die Benzinmotoren (103 kW  bzw. 108 kW) stammten von Opel, während die Dieselmotoren (88 kW  bzw. 147 kW) von Fiat selbst kamen. Im März 2005 wurde das Fahrzeug auf dem Genfer Auto-Salon dann aber unter der Fiat-Hausmarke vorgestellt, die Markteinführung folgte im Juni. Zusätzlich zur umfangreichen Serienausstattung  konnten diverse Extraoptionen geordert werden. Beim Euro-NCAP-Crashtest im Oktober 2005 erhielt der Croma die Bestwertung von fünf Sternen. Anfang 2008 wurde im Rahmen einer umfassenden Modellpflege insbesondere die Frontpartie an die dynamischeren Formen des Fiat Bravo angeglichen. Im Innenraum kamen hochwertigere Materialien zum Einsatz. Ende 2010 wurde das Modell ohne direkten Nachfolger eingestellt.

Datenblatt Fiat Croma

Zulassungszahlen 
Zwischen 2005 und 2011 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 8.380 Fiat Croma neu zugelassen worden. Mit 2.861 Einheiten war 2006 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Spiegel-Online: Fiat Croma: Seine Exzellenz, der Botschafter

Einzelnachweise 

Kombi